Edgar Allan Poe, een Amerikaans schrijver
 Poe (animatiefilm), een animatiefilm uit 2013 van regisseur Michael Sporn
 Power over Ethernet, een techniek om voedingsspanning via een netwerkkabel te leveren